Переяслав — місто на сході Київської області, Бориспільський район. 
 «Переяслав» — корабель спеціального призначення Військово-Морських сил Збройних сил України.

Багатозначні терміни